Andrea Soncin –  allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giovanni Soncin –  allenatore di calcio e calciatore italiano